Велилья-дель-Рио-Каррион ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 198,94 км². Население — 1520 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 101 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и Нуэстра Сеньора де Ареньос.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del ayuntamiento
 Portal de turismo de Palencia
 Portal del Club Deportivo Velilla
 Blog sobre Velilla
 Información, historia y fotografías de Velilla

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии